Бенабарре (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибагорса. Занимает площадь 157.1 км². Население — 1177 человек (на 2010 год). Расстояние — 105 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Муниципалитеты Уэски